Sérignac ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Sérignac (Lot) im Département Lot
Sérignac (Tarn-et-Garonne) im Département Tarn-et-Garonne

mit Namenszusatz:
Sérignac-Péboudou im Département Lot-et-Garonne
Sérignac-sur-Garonne im Département Lot-et-Garonne